Сезон 1976-1977 года стал 60-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Перед началом нового сезона две команды сменили прописки – «Канзас-Сити Скаутс» переехали в Денвер, став «Колорадо Рокиз», а «Калифорния Голден Силз» превратились в «Кливленд Баронз». Обладателем Кубка Стэнли, второй год подряд, стала команда «Монреаль Канадиенс», проигравшая за весь плей-офф лишь два матча.

Регулярный сезон 
Как и в прошлом сезоне, «Монреаль Канадиенс» установили новые рекорды регулярного чемпионата, одержав 60 побед и набрав 132 очка. На домашней площадке «Монреаль» выиграл 33 раза, проиграл лишь однажды и 6 раз сыграл вничью, что также стало рекордом НХЛ. Сразу четыре хоккеиста «Канадиенс» попали в первый состав команды «Всех звёзд».

2 февраля 1977 года игрок «Торонто Мэйпл Лифс» Иан Тёрнбулл стал первым защитником в истории лиги, который сумел забросить 5 шайб в одном матче.

 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли

Предварительный раунд

¼ финала

½ финала

Финал

Награды

Команды всех звёзд

Статистика игроков

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Матч всех звёзд НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1976 год в хоккее
1977 год в хоккее